Francesco Ingoli (1578-1649) – presbitero, giurista, professore di diritto civile e canonico italiano
 Matteo Ingoli (1586-1631) – pittore italiano